Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1988./89. je drugi put zaredom osvojila momčad Jugoplastike iz Splita.

1.A savezna liga

Ligaški dio

Doigravanje 

 Izvori: 
 nsl.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. – 1991. 
 Od Starog Placa do vrha Europe 
 kosmagazin.com

1.B liga

Zapad 

 Izvori: 
 Sinjska košarkaška bajka

KK Slavonka Osijek - NAP   94 - 87    ( 51-39 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 17(7-9),Sušac, Zovko, Jocić 4 (2-2)    
Ridl, Krstić, Kahvedžić 4 ( 4-4 ), Dr. Dogan 16 ( 2-3 )
Da.Dogan 39 (4-8), Husarić 14 (2-3)

NAP:   Borčić 4, Vučurović 11 ( 3-4 ), Radović 12 ( 2-2 ), Pap 5 
Gajić 9 ( 5-7 ), Macura 19 ( 5-6 ), Nikolić 8 ( 6-8 ), Milivojša 5 ( 3-4 )
Krivačević 6 ( 2-2 ), Stipaničev 8 ( 0-1 )

Borovo - KK Slavonka Osijek 91 - 82    ( 60-33 )

Borovo:   Mrđen 31 ( 1-2 ), Tomić 4, Pech, Raković, Voloder 22   
( 11-13 ), Bandić 17 ( 2-3 ), Ćurić, Salaj 11 ( 3-4 ), Njegić, Kordić 6
 
KK Slavonka Osijek: Hrgović 23 ( 3-3 ), Zovko 10 ( 6-8 ), Jocić,   
Ridl, Sušac,  Kostić 12 ( 4-5 ), Dr. Dogan 8 ( 4-4 ), Kahvedžić 8,
Da.Dogan 15(4-6), Husarić 8 (2-2)

KK Slavonka Osijek -Sloboda DITA   101 - 103    ( 57-57 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 21 (5-9), Zovko 9 ( 3-4 ),Ridl,    
Jocić 4 (2-2), Sušac, Marković,  Dr. Dogan 24 ( 6-9 ) 
Kahvedžić 8 ( 2-2 ),Da.Dogan 32 (4-4), Husarić 4

Sloboda DITA:   Lugonjić, Vujović 4 ( 2-2 ), Vujaković 9 ( 1-2 )
Mitrović 16 ( 0-1 ), Trunić 23 ( 2-4 ), Lukenda 2, Muminović,
Nurkanović 19 ( 4-7), Matijević, Videka 30 ( 7-8 )

KK Slavonka Osijek - Čelik 88 - 94    ( 47-51 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 7 ( 5-6 ), Zovko 17 ( 7-9 ),     
Tankosić, Jocić 18 (4-6 ), Sušac,  Marković, Dr. Dogan 10, 
Kahvedžić 9 ( 7-10 ), Da.Dogan 27 ( 1-3 ), Husarić  

Čelik:   Ljoljo 20 ( 4-4 ), Medenica 18 ( 4-6 ),  Bajović 4, Džubo 8   
( 1-1 ), Nežić 2, Dževlan 9 ( 1-2 ), Krčmar 2, Bajramović 7 ( 1-4 )
Savić 14 ( 2-2 ), Marić 10 ( 1-2 )

Merx - KK Slavonka Osijek 89 - 97   ( 46 - 47 )

Merx:   Govc 10 ( 1-2 ), Golc 14 ( 2-4 ), Cencelj, Sušin, 
Marinković 22 ( 2-2 ), Todorović 7 ( 1-3 ), Urbanija 8 ( 4-5 )
Pipan 27 ( 11-13 ), Cerar, Mlinšek

KK Slavonka Osijek: Hrgović 27 ( 7-8 ), Zovko 22 ( 8-9 ), Krstić,   
Jocić, Sušac,  Kostić, Dr. Dogan 18 ( 2-3 ), Kahvedžić 2,
Da.Dogan 22 (3-4), Husarić 7 ( 3-4 )

Maribor - KK Slavonka Osijek 100 - 87  ( 56 - 38 )

Maribor: B. Matijević 24 ( 8-8 ), Nikolić 20 ( 9-9 ), Bukovnik, 
Ritonja, Burja, Ivanović 15, Potisk 29 ( 1-1 ), Ojsteršek 12 ( 0-1 )
I. Matijević, Kozar

KK Slavonka Osijek: Hrgović 10 Zovko 11, Jocić 6,  
Sušac, Kahvedžić 13, Dr. Dogan 10, Da.Dogan 28, Husarić 9

KK Slavonka Osijek - Servo Mihalj 94 - 82   ( 57-41 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 10 ( 2-2 ), Zovko 12 ( 2-4 ),     
Sušac, Jocić 2 ( 2-2 ), Ridl, Kostić, Dr. Dogan 16 ( 2-3 ), 
Kahvedžić 5, Da.Dogan 43 ( 7-7 ), Husarić 6 ( 1-2 )  

Servo Mihalj: Popović 19 ( 2-3 ), Benčić 5,  Šešlija 7 ( 4-4 )   
Vojnović 13 ( 2-2 ), Orlić, Stojačić 14 ( 2-2 ), Novčić 14, 
Đemant, Davidovac 8 ( 2-2 ), Ugrčić

Igman - KK Slavonka Osijek 98 - 86  ( 53 - 50 )

Igman: Čorić 15 ( 3-3 ), Nikolajević, Belić 12 ( 2-3 )
Stefanović 14 ( 4-5 ), Babić 6 ( 0-2 ), Paši ( 0-1 ), Bjelan, Hadžić 29
( 9-12 ), Osmanović 15, Čuljak 7

KK Slavonka Osijek: Hrgović 17 ( 1-5 ),  Zovko 9 ( 3-5 ), Sušac,   
Jocić, Ridl, Kostić 5 ( 1-3 ), Kahvedžić 18 ( 2-4 ), Dr. Dogan 8, 
Da.Dogan 26 ( 5-5 ), Husarić 3

KK Slavonka Osijek - Spartak 93 - 74  ( 53 - 31 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 12 ( 2-2 ), Zovko 11 ( 2-4 ),     
Krstić, Jocić, Sušac, Kostić 3, Dr. Dogan 5 ( 3-4 ), 
Kahvedžić 16, Da.Dogan 36 ( 4-6 ), Husarić 10 ( 2-2 )  

Spartak: Jaramazović 11 ( 3-5 ), Aničić, Nikolić ( 0-1 )
Šoštarec 7 ( 3-4 ), Banjanin 7 ( 1-5 ), Ivić 6, Sekulović 13 ( 2-3 )
Sakal 6 ( 0-1 ), Ivković 24 ( 6-10 )

KK Slavonka Osijek - Merx 110 - 91  ( 52 - 40 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 16 ( 2-3 ),  Zovko 13 ( 3-4 ),
Sušac 2 ( 0-2 ), Jocić,  Ridl, Kostić, Kahvedžić 12 ( 2-2 ), 
Dr. Dogan 16 ( 4-4 ), Da.Dogan 39 ( 2-4 ), Husarić 12

Merx:   Govc 3, Golc 26 ( 2-2 ), Sušin, Marinković 6 ( 4-6 ), 
Todorović 8 ( 4-4 ), Urbanija 12 ( 2-2 ), Pipan 11 ( 2-2 ), 
Medved 12, Cerar, Marković 12 ( 4-8 )

KK Slavonka Osijek - Novi Zagreb 91 - 99  ( 57 - 53 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 18 ( 8-8 ),  Zovko 20 ( 5-6 ),
Sušac, Jocić 8 ( 3-3 ),  Ridl, Kahvedžić 6, Dr. Dogan 8 ( 2-2 ), 
Da.Dogan 29 ( 6-8 ), Husarić 2

Novi Zagreb: Vukičević 12 ( 2-2 ), Gnjidić, Mlinar, Buntić 13 ( 5-6 )
Meheš 13 ( 7-8 ), Vulić 22, Lukačić 2, Alanović 17 ( 3-4 ), Ušić,
Ozmec 20 ( 7-8 )

Željezničar - KK Slavonka Osijek 106 - 69  ( 45 - 31 )

Željezničar: Radan 31 ( 7-7 ), Bajrović, Đino 20 ( 2-3 ),
Begović 9 ( 2-2 ), Merđanić 2 ( 0-1 ), Mašnić 7 ( 2-2 ), Musagić,  
Jovanović, Karišik 24 ( 6-9 ), Matić 13 ( 0-1 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 7 ( 1-2 ),  Zovko 15 ( 4-4 ), Sušac,   
Ridl 3, Krstić, Kahvedžić 6 ( 2-2 ), Dr. Dogan 17 ( 7-8 ), 
Da.Dogan 18 ( 3-4 ), Husarić 3.

KK Slavonka Osijek - Borac 96 - 90 ( 48 - 39 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 6,  Zovko 19 ( 5-5 ),
Sušac, Jocić 9,  Ridl, Kahvedžić 9 ( 0-2 ), Dr. Dogan 14 ( 2-2 ), 
Da.Dogan 29 ( 3-5 ), Husarić 10 ( 3-3 )

Borac: Ivković 18 ( 7-7 ), Mešić, Novaković 15 ( 1-3 ) Erić 19
Čolak 4 ( 2-2 ), Filipović 21 ( 3-4 ), Blažević 4 ( 2-3 ),
Bogdanović 9.

Spartak - KK Slavonka Osijek 103 - 93  ( 59 - 43 )

Spartak: Jaramazović 5 ( 0-1 ), Papac, Nikolić 15 ( 2-5 )
Šoštarec 6 ( 3-4 ), Čamprag 13 ( 2-2 ), Banjanin 11, Ivić 2 ( 0-1 ), 
Sekulović 41 ( 0-4 ) Sakal 4, Ivković 12 ( 0-2 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 11 (1-5 ), Zovko 18 ( 1-4 ),     
Krstić, Jocić 7 ( 2-3 ), Sušac 2, Marković, Dr. Dogan 24 ( 2-2 ), 
Kahvedžić 11 ( 1-3 ), Da.Dogan 17 ( 0-2 ), Husarić 3 ( 1-1 )  

Sloboda DITA - KK Slavonka Osijek -   93 - 85   ( 44 - 49 )

Sloboda DITA:   Lugonjić, Vujović 7 ( 1-2 ), Vujaković 4
Mitrović 22 ( 0-3 ), Trunić 10, Lukenda 4, Muminović 2,
Nurkanović 28 ( 4-5), Matijević 2, Videka 14 ( 1-1 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 14 (4-7), Zovko 28 ( 4-5 ),    
Sušac, Jocić 4 (2-2),  Ridl, Kostić,  Dr. Dogan 4,  
Kahvedžić 4, Da.Dogan 18 (2-4), Husarić 17 ( 9-11 )

KK Slavonka Osijek - Borovo 100 - 93    ( 46-35 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 27 ( 1-1 ), Zovko 25 ( 10-13 ), Krstić   
Jocić 5, Sušac,  Kostić,  Dr. Dogan 9 ( 3-4 ), Kahvedžić 5 ( 1-2 ),
Da.Dogan 23 ( 1-2 ), Husarić 6 ( 2-4 )

Borovo:   Mrđen 12 ( 2-2 ), Tomić 8,  Pech, Raković 2,    
Voloder 29 ( 10-14 ),  Ćurić 6, Salaj 14 ( 10-10 ), Njegić, Lavrnić

Kvarner - KK Slavonka Osijek 127 - 103  ( 65 - 41 )

Kvarner: Raca 4, Smojver, Matulović 30 ( 4-6 ), Delpin 3 ( 1-1 )
Oštrić 17, Stefanović, Stegić, Jablan 28 ( 6-6 ), Jugo 18 ( 7-8 )
Nagli 27 ( 8-9 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 3 ( 1-2 ), Zovko 23 ( 8-9 ),     
Sušac 4, Ridl, Jocić 7,  Marković 2 ( 2-2 ), Kahvedžić 20 ( 4-4 )
Dr. Dogan 7 ( 1-1 ), Da.Dogan 22 ( 2-4 ), Husarić 13 ( 3-4 )  

Novi Zagreb - KK Slavonka Osijek 107 - 78  ( 51 - 31 )

Novi Zagreb: Vukičević 8, Gnjidić 15 ( 1-3 ), Mlinar 2, Buntić 12,
Meheš 21 ( 9-11 ), Vulić 12 ( 2-2 )2, Lukačić 4 ( 0-1 ), Alanović 18 
( 1-1 ), Ušić 11 ( 2-2 ) ,Ozmec 4

KK Slavonka Osijek: Hrgović 2,  Zovko 23 ( 4-4 ),
Krstić, Jocić, Sušac,Tankosić, Dr. Dogan 8 ( 2-2 ), Kahvedžić 6 ( 4-6 )
Da.Dogan 20 ( 7-9 ), Husarić 4 ( 2-2 )

KK Slavonka Osijek - Maribor 104 - 98  ( 48 - 46 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 20 ( 2-4 ),  Zovko 2, Tankosić,Jocić, 
Sušac, Marković, Dr. Dogan 37 ( 5-6 ), Kahvedžić 15 ( 4-4 )
Da.Dogan 26 ( 4-5 ), Husarić 4 ( 2-2 )

Maribor: B. Matijević 24 ( 9-9 ), Nikolić 14 ( 4-4 ), Rakočević 2,
Ritonja ( 0-2 ), Burja, Ivanović 27 ( 0-1 ), Potisk 22 ( 2-2 ), 
Ojsteršek 9 ( 1-2 ), I. Matijević, Kozar

KK Slavonka Osijek -  Kvarner 119 - 104  ( 63 - 59 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 20 ( 2-3 ), Zovko 25 ( 5-7 ),     
Krstić, Jocić 13 ( 2-3 ), Sušac,  Dr. Dogan 20 ( 4-4 ), 
Kahvedžić 9 ( 2-2 ), Da.Dogan 30 ( 6-6 ), Husarić 2. 

Kvarner: Raca 25 ( 5-7 ), Smojver 20, Delpin, Oštrić 15 ( 3-4 )
Franić. Šućurovi, Jugo 21 ( 3-3 ), Naglić 23 ( 3-4 )

Republičke lige (3. rang)

Hrvatska liga 

<small> Izvori: 
 KK Maksimir 
 KK Maksimir, wayback arhiva

Izvori 
  

1988-89